Wolfgang Krause peut désigner :

 Wolfgang Krause (1895–1970), linguiste allemand
 Wolfgang Krause (1936-), homme politique allemand, membre de la CDU.